Подберёзская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Подберёзская волость (Виленский уезд) — в составе Виленской губернии
 Подберёзская волость (Владимир-Волынский уезд) — в составе Волынской губернии
 Подберёзская волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Подберёзская волость (Кашинский уезд) — в составе Тверской губернии